

Brasil 
Prainha (Pará)
Prainha (Aquiraz)
Prainha (Arraial do Cabo)
Prainha (Recreio dos Bandeirantes)
Prainha (Caraguatatuba)
Prainha (Ceará-Mirim)
Prainha (Itacaré)
Prainha (Vila Velha)

Portugal

Açores 
Prainha (Angra do Heroísmo) — praia
Prainha (São Roque do Pico) — freguesia

São Tomé e Príncipe 
Prainha (São Tomé e Príncipe) — praia

Outros
Grêmio Prainha
Parque Eólico Prainha
Praião & Prainha

Desambiguações de praias